В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Катріна Адамс і Елна Рейнах виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Мері Лу Деніелс 5–7, 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Катріна Адамс /  Елна Рейнах (чемпіонки)
 Наталія Медведєва /  Мерседес Пас (1-ше коло)

 Сенді Коллінз /  Мері Лу Деніелс (фінал)
 Лінда Вілд /  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis